Меметово — деревня в Ярском районе Удмуртии, в составе Ворцинского сельского поселения.

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 57 человек (2012).

Примечания 

Населённые пункты Ярского района